Brownridge est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1978), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1994), joueur américain de basket-ball

Homonymie de patronyme